Darso James Densmore – compositore di scacchi statunitense
 Frances Densmore – etnografa ed etnomusicologa statunitense
 John Densmore – musicista e scrittore statunitense